Wijnaendts (geslacht)
Henry Wijnaendts (1932), topambtenaar en diplomaat
Alex Wijnaendts, CEO van Aegon
Willem Wijnaendts (1814-1884), lid Tweede Kamer en burgemeester van Gorinchem
Martinus Anne Wijaendts (1793-1842), lid Tweede Kamer
Louise Frederike Wijnaendts (1845–1890), vrouwenrechtenactiviste en medeoprichtster van de verenigingen Arbeid Adelt en Tesselschade
Cornelis Johannes Wijnaendts Francken (1864-1944), filosoof en publicist
Welmoet Wijnaendts Francken-Dyserinck (1876-1956), journaliste en feministe

Zie ook
Dr. Wijnaendts Francken-prijs voor werk op het gebied van essay en literaire kritiek.